Anilacja – proces zmiany właściwości materiału poprzez podgrzanie. Anilację stosuje się w:
 metalurgii – w celu zmian własności stopów i metali
 obróbce szkła – w celu usunięcia naprężeń
 dozymetrii – w celu usunięcia zmian spowodowanych uszkodzeniami radiacyjnymi, np. w detektorach termoluminescencyjnych

Bibliografia 
 

Obróbka cieplna metali